Мировая серия по регби-7 среди женщин 2018/2019 () — седьмой розыгрыш Мировой серии по регби-7 среди женщин, организованный World Rugby. Серия проходила в шесть этапов с участием 12 команд, а также во второй раз стала отборочным турниром на Олимпийские игры. Победителем серии стала в 5-й раз сборная Новой Зеландии, которая одержала победу в четырёх этапах.

Формат 
В каждом этапе принимали участие 12 команд, разделённые на три группы по 4 каждая. В плей-офф выходили восемь лучших команд, которые боролись за Кубок турнира и разыгрывали комплект наград. Команды, не попавшие в плей-офф, играли за Трофей вызова (). В зависимости от выступления и занятого места команде начислялись в общем зачёте Мировой серии: тот, кто набирал больше всех очков по итогам всех этапов Мировой серии, и побеждал в сезоне.

В связи с грядущей Олимпиадой в Токио Мировая серия обрела статус отборочного турнира к Играм: четыре лучшие команды по итогам сезона автоматически квалифицировались на Олимпиаду.

Участницы 
10 команд — так называемые «команды ядра» () — автоматически участвуют во всех этапах Мировой серии. В сезоне 2018/2019 этими сборными стали:

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

По итогам  в сезоне 2018/2019 определилась 11-я сборная, которая присоединялась к командам ядра — . 12-й командой становилась лучшая команда континентального чемпионата (Африки, Азии, Европы, Океании или Америки).

Этапы 
В сезоне 2018/2019 были проведены шесть этапов:

Итоги 
Итоги розыгрыша Мировой серии по регби-7 2018/2019:

Источник: World Rugby

{| class="wikitable" style="font-size:92%;"
|-
!colspan=2| Легенда
|- style="line-height:18px; font-size:90%;"
|colspan=2 align=center |Квалификация в Мировую серию 2019/2020
|-
| Без цвета
|Сборная из «ядра», которая сохранила свой статус и продолжит выступление в 
|-
|bgcolor=#fcc|Розовый
||Сборная, которая вылетела из «ядра» по итогам розыгрыша Мировой серии
|-
|bgcolor=#ffc|Жёлтый
|Команда приглашена на этап Мировой серии
|-
|colspan=2 style="border-left:3px solid #06f;"| Команда, вошедшая в Топ-4 и отобравшаяся на Олимпиаду в Токио через Мировую серию
|}

Попаданий в Топ-4 
Список сборных, попавших хотя бы раз в Топ-4 на этапах в сезоне 2018/2019:

Итоги этапов

Глендейл

Дубай

Сидней

Китакюсю

Лэнгфорд

Биарриц

Статистика игроков

Бомбардиры 

Данные на 16 июня 2019

Призы   

Данные на 16 июня 2019

См. также 
  (мужчины)

Примечания 

Мировая серия по регби-7 среди женщин
2018 год в регби
2019 год в регби